Een wetboek van koophandel is een wet die bepalingen van handelsrecht geeft. De inspiratie hiervoor komt uit de Franse Code de commerce.

Er zijn onder meer:
 Nederlands Wetboek van Koophandel
 Belgisch Wetboek van Koophandel
 Surinaams Wetboek van Koophandel

Recht